Восточная Германия () может означать:

 Восточная Германия (регион) — географический регион в восточной части современной Германии.
 Германская Демократическая Республика — историческое государство в Европе.
 Новые земли Германии — земли, образованные на территории бывшей ГДР.
 Восточные области Германской империи — термин для обозначения бывших германских территорий восточнее Одера/Нейсе.